Antonio Fusco – cantautore italiano
Antonio Fusco – calciatore italiano
Antonio Fusco – saggista italiano
Antonio Fusco – scrittore italiano